Antonio de Saavedra Guzmán (c. 1556, Ciudad de México - c. 1622), aristócrata, funcionario, historiador y poeta novohispano del Siglo de Oro Español. Escribió el poema épico El Peregrino Indiano, primera obra poética de autoría americana editada e impresa en la historia. Ocupó destacados cargos de la gobernación del virreinato de la Nueva España, entre los que se encontraron el de corregidor de Zacatecas y visitador de Texcoco. El escritor Lope de Vega, con quien coincidió en la corte de Madrid, le dedicó un soneto comparándolo con el poeta romano Lucano.

Orígenes 
Nació en la Ciudad de México en torno al año de 1556, siendo hijo de Juan de Saavedra Guzmán y de Regina de la Cadena Sotomayor, ambos pertenecientes a la aristocracia novohispana y peninsular. Su padre era hijo del sevillano Luis de Guzmán Saavedra, encomendero de Tilantongo y Ecatepec (quinto hijo de los I condes de Castellar, y bisnieto tanto de los duques de Medina Sidonia como de los condes de Feria), y de Marina de Estrada (hija de Alonso de Estrada, gobernador y capitán general de la Nueva España, presunto hijo natural del rey Fernando II El Católico). Su madre era hija del teniente Antonio de la Cadena y Maluenda, alcalde mayor y ordinario de la Ciudad de México, factor y tesorero de la Real Hacienda, propietario de las minas de Taxco, Sultepec y Zumpango (hermano del poeta Luis de la Cadena, abad-canciller de la Universidad de Alcalá de Henares), y de Francisca de Sotomayor, II encomendera de las minas de Pachuca (única hija y heredera del bachiller Pedro Díaz de Sotomayor, conquistador de México y Oaxaca, regidor de Pánuco y I encomendero de las minas de Pachuca).  

Estuvo casado con su prima segunda, Catalina de Villafañe y Alvarado, nieta del conquistador Jorge de Alvarado, de quien escribió algunos versos en El Peregrino Indiano:Y pues fortuna la ocasión me ofrece,  

para decir, Sabed que soy casado 

 con nieta del segundo, sin segundo,  

que ganó con Cortés el nuevo mundo.  

por Jorge de Alvarado el invencible  

lo digo, que es de mi mujer abuelo,  

cuyo valor, y fuerza es imposible  

explicar, si no ayuda el alto cielo.  

Hermano es de don Pedro, aquel temible  

De quien temblaba el mexicano suelo.

Formación y carrera 
La vida de don Antonio de Saavedra Guzmán ilustra de manera singular el "cursus honorum" de la nobleza criolla en la temprana formación de dominio español sobre América. Sus orígenes familiares y la holgada posición económica le permitieron recibir una educación privilegiada. Desde joven, fue instruido en la literatura clásica española, el latín, y el náhuatl, el cual dominaba con gran destreza. 

Ocupó altos cargos en el gobierno virreinal, como aquellos de corregidor de Zacatecas (al cual renunció por intrigas cortesanas), visitador de Texcoco, alcalde mayor de las minas de Pachuca, alcalde mayor de la provincia de Michoacán, juez de matanzas, alcalde de la Mesta  y del arzobispado de México, juez de obrajes de la Ciudad de México, alcalde mayor de la provincia de Cuautitlán, y juez repartidor del partido de Tepozotlán. A la vez, ocupó un lugar privilegiado en la Real Audiencia de México, el cual utilizó para luchar en contra de la explotación de los indios de Texcoco en 1577, cuando una epidemia de matlatzáhuatl (viruela) diezmó a la población.

El peregrino indiano 
Por sus propias noticias, se sabe que viajó a Madrid a fines del siglo XVI. En los sesenta días que duró su recorrido, compuso su poema épico culto El peregrino indiano, con los materiales que había reunido durante siete años. Se cree que algunas informaciones las pudo haber recopilado de la familia de su esposa, Catalina de Villafañe y Alvarado, nieta del conquistador Jorge de Alvarado, protagonista junto a sus hermanos Gonzalo, Gómez y Pedro de Alvarado en las conquistas de Tenochtitlán y de Guatemala.

El peregrino indiano está escrito en forma de epopeya o poema heroico, en veinte cantos de octavas reales, donde narra las hazañas de Hernán Cortés desde que salió de Cuba al mando de la flota que le confió Diego Velázquez, hasta el sitio y toma de Tenochtitlán, finalizando con la prisión de Cuauhtémoc. 

Está dirigido al rey Felipe III, que ascendió al trono en septiembre de 1598, poco antes de la impresión de la obra en 1599. Durante la introducción, Saavedra compone sendos versos al rey y a su padre y abuelos, es posible que haya hecho pequeñas modificaciones para adaptarlo al nuevo monarca, a cuyas manos llegó la obra antes de su aprobación. 

Tan solo se imprimió la primera parte de la obra, llamada "Tierra Estéril Mal Arada", y se sabe que le seguía una segunda que jamás fue terminada, quizás debido a su muerte.

Fue impreso por primera vez en Madrid en el año de 1599 en la imprenta de Pedro Madrigal, misma que imprimió La Araucana de Alonso de Ercilla en 1590, y, tras su venta al aprendiz Juan de la Cuesta, la primera edición del Quijote de Miguel de Cervantes en 1604. Fue la primera obra de poesía escrita por un americano editada e impresa de la que se tiene noticia. En la publicación, se incluye un retrato en grabado del propio Antonio de Saavedra en armadura renacentista, similar a la encontrada años más tarde en el retrato del V conde del Castellar.   

Destaca en la portada de la impresión la condición de Antonio de Saavedra como miembro de la nobleza española, resaltándose en la misma como "viznieto del I conde de Castellar, nacido en Mexico", lo que auxiliaría a su recepción en el entorno cortesano de Madrid.

Recepción y crítica 
En su Colección, Lope de Vega (con quien Saavedra coincidió en la corte) incluyó un soneto laudatorio a Antonio de Saavedra en el que lo compara con el poeta romano Lucano, que dice así:"Un gran Cortés, y un gran cortesano,

Autores son desta famosa historia,

Si Cortés con la espada alcança gloria,

Vos con la pluma, ingenio soberano.

Si él vence al Indio, deve á vuestra mano

Que no venga al olvido su memoria,

Y assi fue de los dos esta victoria,

Que si es César Cortés, vos soys Lucano.

Corteses soys los dos, que al Christianisimo,

Days vos su frente de laurel cercada,

Y el vuestra musa Bellica Española:

Y aún más Cortés soys vos si hazeis lo mismo,

Que Cortés, con el corte de la espada,

Siendolo tanto con la pluma solo. "
En el siglo XVIII el jesuita novohispano Francisco Javier Clavijero dice de él:"Saavedra Guzmán, noble mejicano, en su navegación á España, compuso en veinte cantos la historia de la conquista de Méjico y la publicó [a su llegada] en Madrid con el título de El pelegrino indíano. Esta obra debe contarse entre las historias, pues sólo tiene de poesía el verso."

La catalogación de Clavijero en historiografía no evitó que su estilo poético fuese alabado por Vicente Espinel en sus preliminares, resultando ameno y muy gráfico en los detalles.

Otras obras 
Se conserva también un soneto laudatorio que compuso a Bernardo de Balbuena, autor de La Grandeza Mexicana, y que se publicó junto a la misma obra (al menos en su edición de 1604 impresa en México por Melchor Ocharte).

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio con su prima segunda Catalina de Villafañe y Alvarado, hija de Juan de Villafañe Carvajal y Mendoza (a su vez hijo de Ángel de Villafañe, gobernador y capitán general de La Florida, conquistador de México y Guatemala), y de Leonor de Alvarado, encomendera de Teocalhueyacan (a su vez hija del conquistador Jorge de Alvarado y de Leonor de Estrada, hija de Alonso de Estrada, gobernador y capitán general de la Nueva España). 

Fueron padres de:

 Juan de Saavedra Guzmán, teniente de capitán general y secretario de la gobernación de la Nueva España, corregidor de Tequesquitlán, alcalde mayor de Antequera (Oaxaca) y Cholula, juez de registros de grana, ganados y visitas a estancias, propietario de importantes estancias en el Soconusco, por sucesión de su abuela Leonor de Alvarado, donde declaró poseer una de las bibliotecas más importantes de su época en América en conjunto con su esposa María de Monroy, hija del minero extremeño Juan de Monroy, regidor y alcalde mayor de Zacatecas, Aguascalientes, Santa María de los Lagos y del Valle de Teocaltiche, fundador de las minas de Fresnillo y San Luis Potosí, tercera llave de la Real Caja de Zacatecas, y de María Flores. Fueron padres de:
Juan de Guzmán Saavedra, alférez en las Guerras de Flandes, miembro del Consejo de Gobernación y Guerra de la Nueva España, corregidor y alcalde mayor de Yahualica y de las minas de Chichicápam, juez de residencia del virrey conde de Salvatierra, primer intérprete de la lengua náhuatl en San Juan de los Lagos. Casó con Inés de Brenes y Mendoza, hija del sanluqueño Gonzalo Ramírez de Santillana (tío-abuelo de Sor Juana Inés de la Cruz) y de la neogallega Isabel Hurtado de Mendoza. Fueron padres de:
Isabel de Saavedra Guzmán, recibida como cofrade de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio de Jalostotitlán junto con su madre doña Inés de Brenes el 1 de enero de 1638. Casó con don Diego Pérez de Maldonado, nieto paterno del capitán Melchor Pérez, conquistador de Michoacán (quien rindió personalmente a Tangáxoan Tzíntzicha, último cazonci purépecha), y de Juana de Cáceres Maldonado (hija de Bartolomé Gómez Catalán, conquistador de Tenochtitlán y encomendero de Tepetitlán). Fueron padres de:
Josefa Pérez-Maldonado de Saavedra (1649). Casó con Manuel de Lomelín Portugal y Mendoza, hijo de Domingo de Lomellini y Benavides, y de Regina Gómez de Portugal y Hurtado de Mendoza (con descendencia en el Reino de Nueva Galicia, entroncada a la de Jerónimo de Orozco).
Juan Pérez-Maldonado de Saavedra (1656-1712), licenciado en cánones, presbítero domiciliario del obispado de Guadalajara, dueño de la hacienda del Cabezón y de la hacienda de la Vega en Ameca, Reino de Nueva Galicia (sin descendencia). 
Luis Pérez-Maldonado de Saavedra. Casó con Gertrudis Morán de Ledesma e Ibarra, hija de Salvador Morán de Ledesma y de Gertrudis de Ibarra y Montes de Oca (con descendencia entroncada a la de su hermana Josefa).
Lorenzo Pérez-Maldonado de Saavedra, dueño de la hacienda de San Cayetano de la Higuera (Cuquío). Casó con Francisca Morán de Ledesma e Ibarra, hija de Salvador Morán de Ledesma y de Gertrudis de Ibarra y Montes de Oca (con descendencia vinculada al Exvoto Pérez-Maldonado, propiedad de André Breton a través de Frida Kahlo y Diego Rivera).

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Ciudad de México
Historiadores de México
Historiadores de España del siglo XVI
Poetas de España del siglo XVI
Poetas de Nueva España
Poetas de la Ciudad de México
Siglo de Oro
Poetas en español
Poetas
Nobles de México